SIPA steht für:
 School of International and Public Affairs an der Columbia University
 Securities Investor Protection Act, US-amerikanisches Gesetz
 Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, die portugiesische Denkmaldatenbank
 Société industrielle pour l’aéronautique, französischer Flugzeughersteller
 State Investigation and Protection Agency, Staatspolizei in Bosnien und Herzegowina

Sipa oder Șipa steht für:
 Sipa (Sportart), philippinische traditionelle Sportart
 Sipa (Märjamaa) (dt. Sipp), Ort in der Landgemeinde Märjamaa, Estland
 Șipa, Zufluss des Prahova (Fluss), Rumänien
 Sipa Press, französische Bildagentur

SIPA